Fredericktown kan syfta på:

 Fredericktown, Missouri
 Fredericktown, Ohio